Molekulska formula -{C16H17NO4}- se može odnositi na:

 Likorin
 Pipermetistin